Występy w europejskich pucharach portugalskiego klubu piłkarskiego Vitória SC.

Wykaz spotkań pucharowych

1969−2000

2001−2020

2021−

Bibliografia 
 

Vitória SC
Portugalskie kluby piłkarskie w europejskich pucharach